Joakim Andersson kan syfta på:
 Joakim Andersson (ishockeyspelare)
 Joakim Andersson (bandyspelare)
 Joakim Andersson (simhoppare)
 Joakim Andersson (journalist)
 Joakim Andersson (snickare)
 Joakim Andersson (konstnär)
 Joakim Andersson (friidrottare), medeldistanslöpare född 1992